

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
:
Al-Jazira: 2016-2017
Al-Ain: 2021-2022

:
Al-Ain: 2021-2022

:
Al-Jazira: 2015-2016

Note

Collegamenti esterni
 
 Profilo su GSA.com

Calciatori della Nazionale emiratina